Passacaglia – forma musicale
 Passacaglia – composizione musicale di Anton Webern
 Passacaglia – singolo di Franco Battiato del 2012
 Passacaglia e tema fugato in do minore – composizione per organo di Johann Sebastian Bach
 Passacaglia in re minore – composizione per organo di Dietrich Buxtehude